Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 4 серпня (попередні запливи і півфінали) і 5 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:49.

Півфінали
Півфінали розпочались 4 серпня о 18:44.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся о 18:01.

Примітки 

200 метрів вільним стилем (жінки)